Zkratka NTU může mít více významů:

 Nacionalna telekompanija Ukrajiny – veřejnoprávní televize na Ukrajině
 Nanyang Technological University
 Nottingham Trent University